PDS har flere betydninger:

PDS er forkortelse for

Computer 
 Panzer Dragoon Saga – et rolle videospil
 Premises Distribution System – en type af kabling (PDS-stik, 8P8C (RJ-45)...). Der anvender parsnoet kabel som en del af systemet.
 Processor Direct Slot – et slot i gamle Macintosh computere

Medicinsk 
 Parkinson's Disease Society of the UK – en britisk medicinsk forskning velgørenhed dedikeret til at støtte og helbredelse af Parkinsons sygdom
 Paroxysmal depolariserende skift – en præ-anfald interictal neuronal EEG stigning i epilepsi.
 Pigment dispersion syndrom, en lidelse i øjet

Politiske partier 
 Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) (efterfølgeren til DDRs kommunistparti SED)
 Progressive Democrats – et irsk parti
 Prosperous Peace Party (Partai Damai Sejahtera) – et indonesisk parti

Videnskab 
 Planetary Data System – et system NASA bruger til robot mission data
 Polydioxanone – en biologisk nedbrydelig polymer, der bruges til biomedicinske anvendelser